Leuenberg bezeichnet:

 Leuenberg (Höhenland), einen Ortsteil der Gemeinde Höhenland in Brandenburg
 Leuenberg (Berg), einen Hügel in Hölstein bei Basel, auf dem das evangelisch-reformierte Tagungshaus Leuenberg liegt

Siehe auch:
 Leuenberger